Melisa – imię żeńskie 
 Melisa – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych, do tego rodzaju należy Melisa lekarska
 Melisa – album saksofonisty Przemka Dyakowskiego